Een verkeersweg:
 N420 (België)
 N420 (Frankrijk)
 N420 (Nederland), zie Provinciale weg 420
 N-420 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing